Bartolo ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea di Bartolo, (* um 1360; † 1428), italienischer Maler aus Siena
 Bartolo di Fredi (* um 1330; † 1409), italienischer Maler aus Siena
 Benedetto Bartolo (1627–1685), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Claudio de Bartolo (* 1975), Schweizer Musiker, Sänger und Musiklehrer
 Domenico di Bartolo (* um 1400; † um 1445; eigentlich Domenico Ghezzi), italienischer Maler der Schule von Siena
 Edward DeBartolo Jr. (* 1946), US-amerikanischer Unternehmer
 Evarist Bartolo (* 1952), maltesischer Politiker (Partit Laburista), Außen-, Bildungs- und Arbeitsminister
 Pietro Bartolo (* 1956), italienischer Arzt und Politiker (EU-Parlament)
 Sal Bartolo (1917–2002), US-amerikanischer Boxer
 Taddeo di Bartolo (* um 1362/1363; † 1422), Maler und Freskenmaler aus Siena
 Yorman Polas Bartolo (* 1985), kubanisch-deutscher Basketballspieler

mit Namensvariation
 Bartolus de Saxoferrato (auch Bartolo da Sassoferrato), (* um 1313; † 1357), Rechtslehrer aus Perugia
 Andrea del Castagno (auch Andrea di Bartolo di Bargilla), (* um 1418; † 1457), italienischer Maler aus San Godenzo

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bartolo (Kalifornien), im Los Angeles County
 Bartolo (Puerto Rico), in Río Grande
 Bartolo Vaca, im Bernalillo County, New Mexico

Siehe auch:
 Bartholomäus
 Bartolomé
 Bartolomeo
 Di Bartolo